Michels ist ein deutscher und niederländischer Familienname.

Namensträger 
 Agnes Kirsopp Lake Michels (1909–1993), US-amerikanische Klassische Philologin und Religionswissenschaftlerin
 Alexander Michels (1891–1968), deutscher Vizeadmiral
 Ana Cláudia Michels (* 1981), brasilianisches Supermodel
 Antonius M. J. F. Michels (1889–1969), niederländischer Chemiker
 Birgit Michels (* 1984), deutsche Badmintonspielerin
 Charles Michels (1903–1941), französischer Widerstandskämpfer, siehe Charles Michels (Métro Paris)#Name
 Christoph Michels (* 1977), deutscher Althistoriker
 Dominik L. Michels (* 1988), deutscher Informatiker und Mathematiker
 Eckard Michels (* 1962), deutscher Historiker
 Friedrich Michels (1835–1872), deutscher Chemiker und Fabrikdirektor
 Franz Xaver Michels (1900–1973), deutscher Geologe, Ingenieur und Unternehmer
 Gisela Michels-Holl (* 1928), deutsche Richterin am Bundesarbeitsgericht
 Gödeke Michels († 1401), Pirat, Likedeeler, Vitalienbruder
 Gustav Michels (1836–1909), deutscher Kaufmann
 Hans-Jörg Michels (* 1961), deutscher Volleyballspieler
 Hartwig Michels (1941–2020), deutscher Erfinder von Luftkissentransportern und Unternehmer
 Heiko Michels (* 1977), deutscher Theaterregisseur
 Johann Heinrich Michels (1763–1823), deutscher Kaufmann, Reeder und Bürgermeister in Mülheim an der Ruhr
 Johannes Michels (* 1938), deutscher Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagoge, Direktor, Universitätsprofessor, Autor
 Josef Michels (1910–1964), deutscher Schriftsteller
 Josef Stefan Michels (1910–1987), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Karen Michels (* 1959), deutsche Kunsthistorikerin

 Lloyd Michels (≈1943–2014), US-amerikanischer Jazztrompeter, siehe Lloyd Michaels
 Martina Michels (* 1955), deutsche Politikerin (Die Linke) im Land Berlin
 Matt Michels (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Max Michels (1874–1925), deutscher Autor
 Max Michels (Kunsthändler) (1880–1944), deutscher Kunsthändler, siehe Liste der Stolpersteine in München
 Meinolf Michels (1935–2019), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Michels (1801–1870), deutscher Kaufmann
 Pol Michels (1897–1956), luxemburgischer Jurist und Autor
 Rinus Michels (1928–2005), niederländischer Fußballtrainer
 Robert Michels (1876–1936), deutscher Soziologe
 Rolf Michels (* 1952), deutscher Buchautor
 Ron Michels (* 1965), niederländischer Badmintonspieler
 Thilo von Werthern-Michels (1878–1962), Landrat des Kreises Soest
 Thomas Michels (1892–1979), deutscher Benediktiner, Patristiker, Liturgiewissenschaftler
 Thomas Schulte-Michels (* 1944), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Tilde Michels (1920–2012), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Victor Michels (1866–1929), deutscher Germanist
 Volker Michels (* 1943), deutscher Lektor und Herausgeber

 Wolfgang Michels (1951–2017), deutscher Musiker, Sänger, Gitarrist, Komponist, Texter, Produzent, Singer-Songwriter

Siehe auch 
 Michaels
 Michiels
 Michel
 Michl
 Michelsen
 Michelson
 Mikels

Weblinks 
 Michels bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Niederländischer Personenname